Varisulca és un grup de protists zooflagelats amb solc ventral o amebes filoses no flagel·lades amb una obertura ventral circular i una capa dorsal. Tenen una grandària d'al voltant de 5-20 μm i es troben en el sòl i en hàbitats aquàtics, on s'alimenten de bacteris. Inclou tant organismes nedadors com uns altres que es llisquen sobre el substrat. Aquests organismes presenten 0, 2 o 4 flagels i els pseudòpodes poden estar presents o faltar. Les 
crestes mitocondrials poden ser planes o vesiculares.

Filogenia 
Varisulca va ser proposat per Cavalier-Smith, qui recolzat en una recent anàlisi filogenètica considera que pogués ser un grup basal, germà de Unikonta (Opisthokonta + Apusozoa + Amoebozoa), i possiblement monofiletic, per bé que també és probable que sigui parafilétic d'acord amb aquests resultats:

Referències 

Eucariotes